

Animazione e videogiochi
Kirby – serie di videogiochi realizzata da Nintendo
Kirby – personaggio dell'omonima serie di videogiochi 
Kirby – anime basato sul personaggio dei videogiochi

Geografia

Kirby – villaggio dell'Ontario

Kirby – census-designated place della Contea di Pike, Arkansas
Kirby – comunità della Contea di Monroe, Indiana
Kirby – villaggio della Contea di Wyandot, Ohio
Kirby – città della Contea di Bexar, Texas
Kirby – villaggio della Contea di Caledonia, Vermont
Kirby – comunità della Contea di Hampshire, Virginia Occidentale
Kirby – comunità della Contea di Monroe, Wisconsin
Kirby – villaggio della Contea di Hot Springs, Wyoming
Kirby – area non incorporata della Contea di Big Horn

Onomastica
Kirby – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Bruce Kirby – inventore, designer e velista canadese
Bruno Kirby – attore statunitense
Edward Kirby – mezzofondista statunitense
Fran Kirby – calciatrice inglese
Jack Kirby – fumettista statunitense
Karlos Kirby – bobbista statunitense
Kathy Kirby – cantante britannica
Leyland Kirby – musicista britannico
Luke Kirby – attore canadese
Peter Kirby – ex sciatore alpino e bobbista canadese
Ralph Kirby – allenatore di calcio inglese
Vanessa Kirby – attrice inglese
William Ashley Kirby – ex nuotatore australiano
William Forsell Kirby (1844-1912) – entomologo inglese
William Kirby (1759-1850) – entomologo inglese

Altro
Kirby Company – azienda statunitense produttrice di piccoli elettrodomestici
Rip Kirby – personaggio dei fumetti

Pagine correlate 
James Kirby